Příjmení Holek může označovat:

 Heinrich Holek (1885–1934) – rakouský novinář a básník
 Mario Holek (* 1986) – český fotbalový záložník/obránce
 Václav Holek (1886–1954) – český zbrojní konstruktér
 Wenzel Holek (1864–1935) – také uváděn jako Václav, český spisovatel, redaktor a průkopník sociální demokracie na severu Čech

Externí odkazy